Alexis-Timothée Bouly (1865-1958), prêtre et radiesthésiste ;
 Léon Bouly (1872-1932), inventeur français ;
 Jacques Bouly de Lesdain (1880-), collaborateur français ;
 Kévin Bouly (1981-), haltérophile français.

Voir aussi 
 Boully est une commune de Mauritanie.